Grzegorz Kurkiewicz (ur. 1922) – polski dziennikarz i publicysta
 Katarzyna Kurkiewicz (ur. 1989) – polska judoczka
 Ludwik Kurkiewicz (1906–1998) – polski klarnecista i pedagog
 Piotr Kurkiewicz (ur. 1986) – polski judoka
 Roman Kurkiewicz (ur. 1962) – polski dziennikarz
 Stanisław Kurkiewicz (1867–1921) – polski lekarz, internista i seksuolog
 Tadeusz Stefan Kurkiewicz (1885–1962) – polski biolog